Belinda Bencic era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al primo turno da Anastasia Pavlyuchenkova.

In finale Simona Halep ha battuto Elena Rybakina con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-65.

Teste di serie
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (campionessa)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Elina Svitolina (primo turno)
  Belinda Bencic (primo turno)
  Sofia Kenin (primo turno)

 Kiki Bertens (ritirata)
 Aryna Sabalenka (quarti di finale)
 Petra Martić (semifinale)
 Garbiñe Muguruza (quarti di finale)

Wildcard

  Kim Clijsters (primo turno)
  Ons Jabeur (secondo turno)

  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Elina Svitolina (primo turno)

Qualificate 

  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Aliaksandra Sasnovich (primo turno)
  Kateřina Siniaková (secondo turno)

  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Veronika Kudermetova (secondo turno)
  Jennifer Brady (semifinale)

Lucky loser 

 Hsieh Su-wei (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2020